Guillaume du Mont peut désigner :
 Guillaume du Mont, un théologien anglais du XIIe siècle.
 Guillaume du Mont, un père jésuite du XVIIe siècle.